Montgomery Township (comté de Crawford, Illinois)
 Montgomery Township (comté de Hickory, Missouri)
 Montgomery Township (comté de Montgomery, Missouri)
 Montgomery Township (comté de Woodford, Illinois)
 Montgomery Township (comté de Wright, Missouri)
  (comté de Somerset, New Jersey)
 Montgomery Township (comté de Franklin, Pennsylvanie)
 Montgomery Township (comté d'Indiana, Pennsylvanie)
 Montgomery Township (comté de Montgomery, Pennsylvanie)